Kurfürstin Maria Anna ist die Bezeichnung folgender Personen:
* Maria Anna von Spanien (1606–1646), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen
 Maria Anna von Österreich (1610–1665), durch Heirat Kurfürstin von Bayern
 Maria Anna von Sachsen (1728–1797), durch Heirat Kurfürstin von Bayern

siehe auch:
 Anna Maria Luisa de’ Medici (1667–1743), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz